Dorrance est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), entraîneur de soccer américain
Bill Dorrance (1906-1999), chuchoteur équin américain
Arthur Calbraith Dorrance, homme d'affaires américain de Campbell Soup Company
 (1811-1896), homme politique américain de New York
 (1873-1930), chimiste américain
Tom Dorrance (1910-2003), chuchoteur équin américain

Prénom
 (1919-1973), catcheur américain 
Dorrance Funk Jr. (né en 1941), catcheur et agent américain

Toponyme

Dorrance, ville du Kansas
, township de la Pennsylvanie

Voir aussi
, compagnie d'édition américain à Pittsburgh

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme